Inked Angels ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Evil Angel. Bisher wurden sechs Teile der Serie gedreht. Die Szenen haben Darstellerinnen mit Tattoos zum Gegenstand. Die Filmreihe ist dem Genre „Ink Porn“ zuzuordnen.

Darsteller 
 Inked Angels 1 (2013): Juelz Ventura, Lolly Ink, Romi Rain, Bonnie Rotten, Christy Mack, Angelina Valentine
 Inked Angels 2 (2013): Skin Diamond, Alby Rydes, Asphyxia Noir, Jessie Lee, Brittany Shannon
 Inked Angels 3 (2014): Karmen Karma, Sarah Jessie, Aimee Black, Sheena Rose, Tori Avano
 Inked Angels 4 (2014): Kleio Valentien, Bella Bellz, Alexis Malone, Brook Ultra
 Inked Angels 5 (2015): Darling Danika, Lily Lane, Dollie Darko, Anna Bell Peaks, Indigo Augustine
 Inked Angels 6 (2016): Juelz Ventura, Kleio Valentien, Alby Rydes, Harlow Harrison, Marsha May

Auszeichnungen 
 2014: Inked Awards – DVD of the Year (Inked Angels 3)

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film